Löns ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Löns (1880–1964), Bruder des Hermann Löns und bekannter Hundezüchter
 Hermann Löns (1866–1914), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Josef Löns (1910–1974), deutscher Kommunalpolitiker und Diplomat
 Lisa Löns (1871–1955), deutsche Schriftstellerin
 Martin Löns (* 1955 oder 1956), deutscher Jurist und Präsident des Landessozialgerichts